Schellknecht ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Schellknecht (1919–1994), deutscher Jurist und Verwaltungsbeamter, Direktor des Deutschen Bundestages
 Otto Schellknecht (1888–1966), deutscher Politiker (Wirtschaftspartei), MdL Preußen